La saison 1931-1932 du Championnat d'Italie de football est la trente-deuxième édition du championnat italien de première division.  

Lors de cette saison, le FBC Juventus tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux dix-sept meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.
Les dix-huit participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux dix-sept autres.

Le FBC Juventus, terminant en tête du classement au terme de la saison, conserve son titre et est sacré champion d'Italie pour la quatrième fois de son histoire.

Les 18 clubs participants

Compétition

Les moments forts de la saison 

Ce championnat reste dans les mémoires comme une intense bataille, surtout lors de la phase retour, entre la Juventus, alors championne en titre, et le Bologne SC, l'autre grosse équipe de ce tournoi. Le succès de la Juve à domicile au match retour 3-2 contre Bologne, le 1er mai 1932, fut capitale pour le titre de champion des turinois, pour la seconde fois consécutive et la quatrième fois de leur histoire. À noter la performance des 65 buts inscrits par la Juventus à domicile, record absolu dans le football italien, elle qui remporta 10 victoires consécutives lors de la phase retour (un record tenu pendant 74 ans en championnat italien), ajouté à cela un triomphe le  au Corso Marsiglia 7 à 1 contre l'AS Rome, la plus lourde défaite romaine de son histoire en championnat.

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 points
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Pour départager les égalités (pour le titre ou la relégation), les équipes jouent une (ou plusieurs si elles sont plus de 2) rencontres d'appui sur terrain neutre. En cas de match nul, c'est l'équipe qui a la meilleure différence de buts au classement général qui est déclarée vainqueur. 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Barrage de relégation 
L'US Bari et l'AC Brescia, étant ex-aequo à l'issue de la dernière journée de championnat, s'affrontent à Modène le  lors d'un match unique déterminant l'équipe reléguée.

|}

L'AC Brescia est relégué en deuxième division.

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Italie de football

Lien externe 
  RSSSF

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1931-1932 Serie A
Championnat Italie Football 1931-1932 Serie A
Italie
Italie